Осада Генуи (1507)
 Осада Генуи (1522)
 Осада Генуи (1746)
 Осада Генуи (1800)

Генуя